Cayambe (kanton) - een kanton in Ecuador
Cayambe (plaats) - de hoofdplaats van dit kanton
Cayambe (vulkaan) - een vulkaan waar het kanton en de plaats naar genoemd zijn